Parohie (biserică) este o unitate teritorială, ce constituie o divizie a unei dioceze. 

 Parohie (biserica anglicană) 
 Parohie (biserica catolică) 
 Parohie (biserica ortodoxă) 

Termen derivat de la utilizarea sa primară, parohie () se poate referi și la o unitate administrativă seculară a guvernului din Insulele britanice sau din alte țări, foste colonii britanice, dar actualmente țări independente, unele membre ale Commonwealth-ului britanic. 
 Parohie civilă (dezambiguizare), sub mai multe varietăți din Insulele britanice
 Parohie (diviziune administrativă), în diverse țări în afara Insulelor britanice.

Parohie (sau parish) se poate referi și la:

Nume de familie (surname)

Locuri 
 Parish, New York, localitate urbană de ordin doi (Town) din statul , 
 Parish (sat), New York, localitate sub-urbană, aflată sub jurisdicția localității Town of Parish, New York, statul New York, Statele Unite ale Americii

Joc video  
 The Parish, campanie din jocul video din 2009, numit  Left 4 Dead 2

Alte pagini similare 
 Paris (dezambiguizare)
 Parrish (dezambiguizare)

 
Terminologie administrativă